SPARC (Scalable Processor ARChitecture — масштабируемая архитектура процессора) — архитектура RISC-микропроцессоров, первоначально разработанная в 1985 году компанией Sun Microsystems.

Архитектура SPARC является открытой. Это значит, что:
 Архитектура системы команд SPARC опубликована как стандарт IEEE 1754—1994;
 Спецификации SPARC доступны по лицензии любой компании или частному лицу и дают возможность разрабатывать свои собственные решения;
 Развитием архитектуры SPARC занимается независимая некоммерческая организация SPARC International, Inc., основанная в 1989 году. Членство в SPARC International открыто для всех желающих.

Для производства процессоров с архитектурой SPARC достаточно закупить у SPARC International лицензию на архитектуру системы команд (99 $) и разработать свою реализацию архитектуры либо закупить готовую реализацию (что несколько дороже).

Существовало три основные ревизии архитектуры SPARC: версии 7, 8 и 9.
Иногда UltraSPARC серии T выделяются как отдельные архитектуры UltraSPARC Architecture 2005 и 2007.

Версия 8 архитектуры SPARC описывает 32-разрядный микропроцессор, тогда как версия 9 — 64-разрядный.

Архитектура SPARCv7 
Примерно в 1983—1986 годах в Sun разрабатывался проект «Sunrise». Изначально в рамках проекта создавался сопроцессор для обработки чисел с плавающей запятой для систем на базе процессоров 680x0. Затем было принято решение доработать его до процессора общего назначения, были добавлены чип целочисленного устройства, чипы MMU, ввода-вывода, контроллер памяти. Создание микропроцессорного комплекта было закончено в 1986 году. Перед выпуском в 1987 году первых рабочих станций (Sun 4) с его использованием, проект был переименован в SPARC. Архитектура в значительной степени была основана на проектах Berkeley RISC-I и RISC-II; основные отличия от MIPS (Stanford) заключались в регистровом окне и конвейере. При проектировании SunRise в качестве консультанта привлекался профессор Дэвид Паттерсон

Позже данная версия архитектуры получила номер SPARC v7 и стала первой публичной версией SPARC.

ISA Sparc v7 (по реализации ERC32).

Краткое описание: Mark Smotherman , A Programmer’s View of the SPARC Architecture (Version 7)

Архитектура SPARCv8 
Архитектура SPARCv8 описана в книге:

Архитектура SPARCv9 
Архитектура SPARCv9 описана в книге:

Реализации архитектуры

Реализации SPARCv8 
 реализации Texas Instruments;
 реализации v8: MicroSPARC;
 LEON2 — открытая реализация архитектуры SPARCv8;
 R100 R150 R500 R500S реализация МЦСТ.

Реализации SPARCv9 
 Процессоры UltraSPARC;
 OpenSPARC — открытое RTL-описание на языке Verilog процессора UltraSPARC T1
 SPARC64 — реализация Fujitsu, используется в семействе серверов Primepower;
 R1000, R2000 — реализация от МЦСТ.

Характеристики микропроцессоров SPARC 

Данная таблица содержит спецификации на некоторые процессоры SPARC: Тактовая частота (МГц), версия архитектуры, год выпуска, количество потоков (потоков на ядро умноженных на количество ядер), технологический процесс (микрометров), количество транзисторов (миллионов), площадь кристалла (кв. мм.), количество контактов, потребляемая мощность (Ватт), напряжение питания, и размеры кэшей данных, инструкций, а также L2 и L3 (Килобайт).

Операционные системы, работающие на SPARC 
 SunOS
 Solaris
 OpenSolaris
 FreeBSD
 OpenBSD
 NetBSD
 MirOS BSD
 NEXTSTEP
 RTEMS
 Linux
 Inferno OS

В 1993 году компания Intergraph предприняла попытку портировать Windows NT на архитектуру SPARC, но позже проект был отменён.

29 апреля 2014 года было опубликовано сообщение, что поддержка архитектуры SPARC удалена из на тот момент тестируемой ветки Debian — 8.0. Возможно, она будет удалена и из unstable ветки.

Реализации с открытым кодом 
 LEON, 32-битная однопоточная реализация SPARC V8, разработанная исключительно для использования в космосе. Исходный код написан на VHDL и лицензирован под GPL.
 OpenSPARC T1, выпущенная в 2006, 64-битная, 32-поточная реализация, удовлетворяющая UltraSPARC Architecture 2005 и SPARC V9. Исходный код написан на Verilog и лицензирован под разными лицензиями.
 OpenSPARC T2, выпущенная в 2008, 64-битная, 64-поточная реализация, удовлетворяющая UltraSPARC Architecture 2007 и SPARC V9. Исходный код написан на Verilog и лицензирован под разными лицензиями.

Суперкомпьютеры 
По состоянию на июнь 2011 самым быстрым суперкомпьютером в рейтинге TOP500 признан «K computer» компании Fujitsu, он собран из 68 544 восьмиядерных процессоров SPARC64 VIIIfx и его мощность составляет 8,16 Пфлопс, пиковая — 8,77 Пфлопс. Интересно, что построение этой машины в таком варианте ещё не было завершено. Так в ноябре 2011 года K Computer был достроен и количество процессоров достигло 88 128, а производительность системы на тесте Linpack достигла 10,51 Пфлопс. Таким образом, «K computer» стал первым в истории суперкомпьютером, преодолевшим рубеж в 10 Пфлопс. Пиковое быстродействие комплекса достигает 11,28 квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду.

По состоянию на июль 2009, только один суперкомпьютер на процессорах SPARC включён в список самых быстрых компьютеров TOP500. Находящийся на 28 месте суперкомпьютер Fujitsu FX1 использует четырёхъядерные микропроцессоры SPARC64 VII 2,52 ГГц и имеет производительность 121 282 GFLOPS. Он установлен в Японском агентстве аэрокосмических исследований. В ноябре 2002 года микропроцессоры SPARC использовались в 88 из 500 (17,60 %) самых мощных компьютеров, однако с тех пор потеряли популярность, будучи заменены на процессоры от IBM, Intel и AMD.

См. также 
 RISC
 OpenSPARC
 Sun Microsystems

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 

 SunSource.net
 SPARC International, Inc.
 SPARC-HOWTO
 
 FX1 Key Features & Specifications
 A Third-Generation 65nm 16-Core 32-Thread Plus 32-Scout-Thread CMT SPARC(R) Processor
 Technical SPARC CPU Resources

SPARC
Sun Microsystems